Alhard oder Alhardus steht für:

 Alhard (Bischof), von 1175 bis 1178 Bischof von Cambrai
 Alhard (Ebrach), von 1238 bis 1244 Abt von Ebrach
 Alhardus (Abt), auch: Arnoldus, von 1272 bis 1275 Abt der Abtei Ensdorf
 Alhardus de Buchfeld, von 1316 bis 1342 „rector ecclesiae in Telwanc“ (Döllwang)
 Alhard I. von Deckenbrock († 1399), Ritter, Ratsherr in Münster, letzter Droste des Domkapitels und Gutsbesitzer
 Alhard Graf von dem Bussche-Kessell (* 30. Juni 1947), deutscher Diplom-Kaufmann, Waldbauer und Wasserschlossbesitzer